Вальтер Аудизио (), также известный как полковник Валерио () и Джованбаттиста Маньоли (; 28 июня 1909, Алессандрия – 11 октября 1973, Рим) — деятель итальянского антифашистского движения Сопротивления, коммунист, подполковник армии Италии. Прежде всего известен тем, что 28 апреля 1945 года расстрелял итальянского диктатора Бенито Муссолини и его любовницу Клару Петаччи.

Биография 
Вальтер Аудизио родился 28 июня 1909 года в Алессандрии в семье мелкого государственного чиновника. Работал бухгалтером. В 1931 году вступил в коммунистическую партию. Входил в состав подпольной коммунистической группы в Алессандрии. 1934 году фашистские спецслужбы раскрыли эту группу и Вальтер Аудизио был сослан на пять лет на остров Понца в Средиземном море.

После окончания срока ссылки Аудизио, будучи больным плевритом, решил вернуться в Алессандрию. Для того, чтобы получить разрешения на приезд в родной город, он послал в суд Алессандрии покаянное письмо, где раскаивался в своих антифашистских взглядах. 

После свержения Муссолини и подписания перемирия с союзниками в 1943 году Вальтер Аудизио вступил в ряды партизан. Осенью 1943 года занимался организацией партизанских отрядов в Казале-Монферрато.

Служил в рядах гарибальдийских бригад. Командовал партизанскими соединениями в провинции Мантуя, на Паданской равнине.

К 1945 году стал одним из главных руководителей движения Сопротивления в Милане.

В ночь с 26 на 27 апреля 1945 года в городе Комо (Ломбардия) партизанами-гарибальдийцами  был арестован итальянский диктатор Бенито Муссолини, пытавшийся вместе с немецкими войсками сбежать из Италии. В руки партизан также попали соратники Муссолини и его любовница, Клара Петаччи.  Муссолини с любовницей был препровожден в близлежащую деревню Донго, где их держали под охраной до середины дня 28 апреля. 

28 апреля, в 15:15 часов Вальтер Аудизио, имея приказ вышестоящего начальства казнить Муссолини, прибыл с небольшим отрядом в Донго. Он забрал у местных партизан пленного диктатора и его любовницу и увез их на окраину деревни Меццегра. Там в 16:10 он из пистолета-пулемёта MAS 38 собственноручно расстрелял Бенито Муссолини и Клару Петаччи у забора виллы Бельмонте. Предварительно Аудизио предложил Петаччи отойти в сторону, но та вцепилась в рукав Муссолини, пытаясь его заслонить, и погибла. После этого по приказу Аудизио были казнены шесть соратников Бенито Муссолини. Впоследствии тела всех казнённых, в том числе и Муссолини с Кларой Петаччи, были в обезображенном виде вывешены на площади Лорето в Милане.  

После войны, в 1948—1963 годах Вальтер Аудизио являлся депутатом в Алессандрии от Народно-Демократического фронта (коалиция Итальянской коммунистической партии и Итальянской социалистической партии). В 1963 году стал сенатором. С 1968 года до самой смерти работал в итальянской нефтяной компании ENI. 

Вальтер Аудизио умер 11 октября 1973 года в Риме от сердечного приступа. Через два года после его смерти, в 1975 году, были опубликованы воспоминания Аудизио — «Именем итальянского народа» ().

В культуре 
В фильме Карло Лидзани «» 1974 года роль Вальтера Аудизио сыграл итальянский актер Франко Неро.

Сочинения 
In nome del popolo italiano, Milano, Teti, 1975.

Примечания

Литература 
Walter Audisio, In nome del popolo italiano, Milano, 1975.
Pierluigi Baima Bollone Le ultime ore di Mussolini, Mondadori, Milano, 2005.
Massimo Caprara, Lavoro riservato. I cassetti segreti del PCI, Milano, 1997.
Giorgio Cavalleri, Ombre sul lago. I drammatici eventi del Lario nella primavera-estate 1945, *Edizioni Arterigere, 2007.
Giorgio Cavalleri, Franco Giannantoni e Mario J. Cerighino, La fine. Gli ultimi giorni di *Benito Mussolini nei documenti dei servizi segreti americani (1945-1946), Garzanti, Milano, 2009
Franco Giannantoni, "Gianna" e "Neri": vita e morte di due partigiani comunisti : storia di un "tradimento" tra la fucilazione di Mussolini e l'oro di Dongo, Mursia, 1992.

Персоналии по алфавиту
Родившиеся 28 июня
Умершие 11 октября
Родившиеся в 1909 году
Умершие в 1973 году
Родившиеся в Алессандрии
Умершие в Риме
Члены Итальянской коммунистической партии
Революционеры Италии
Участники Второй мировой войны
Участники итальянского движения Сопротивления
Бенито Муссолини